RDF, sigle de trois lettres formé des lettres R, D et F, peut faire référence à :
 Réseau de détail français, la troisième composante du réseau géodésique français ;

 Radiodiffusion française, ancien établissement public français chargé du service public de l’audiovisuel ;
 Radio Direction Finder, radiocompas ;
 , anglicisme pour combustible solide de récupération ;
 '', fichier Oracle Report ;
 Resource Description Framework, modèle informatique de description de ressources.
 RDF Schema

 RdF peut être l'abréviation de reconnaissance de formes, en informatique.